Tip Top

Tip Top (glass) – en glass från GB, se Lista över GB-glassar
Tip Top (Nedeljko Bajić Baja-sång) – en sång av Nedeljko Bajić Baja